Jean-Pierre Voisin, né le , à Genève, en Suisse et mort dans la même ville le , est un joueur suisse de basket-ball.

Carrière

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Joueur international suisse de basket-ball
Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1952
Naissance en novembre 1932
Naissance à Genève
Décès en août 2014
Décès à Genève
Décès à 81 ans